Raven kan som auktorsförkortning betyda:

 Peter H. Raven
 Robert J. Raven
 John Earle Raven

Robotskapade auktorsförkortningar